Say You Love Me – singolo dei Fleetwood Mac del 1976
 Say You Love Me – singolo dei Simply Red del 1998
 Say You Love Me – singolo di Jessie Ware del 2014
 Say You Love Me – singolo di Chris Brown e Young Thug del 2020